Добруджа — географічна область в Румунії та Болгарії.
 Дунантул — Західна Угорщина.